Krapohl ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Dirk Krapohl (* 1965), deutscher Chirurg
 Lothar Krapohl (* 1949), deutscher Sozialpädagoge